«Спарта́к» Рязань — бывший российский футбольный клуб из города Рязань. Основан в 1949 году.

В первенствах СССР и России выступал в 1949, 1959—1999 годах.

История названий 
 1949, 1961—1967, 1969—1986, 1995—1999, с 2015 — «Спартак»
 1959—1960 — «Труд»
 1968 — «Звезда»
 1987 — «Сапфир»
 1988—1994 — «Торпедо»

История 
Лучший результат в первенстве СССР — 5-е место в 3-й зоне второго по силе дивизиона (класса «Б») в 1961 году, в первенстве России — 2-е место в зоне «Центр» первой лиги (второй по силе дивизион) в 1992 году.

В апреле 1994 года 25-летний футболист «Спартака» Сергей Маникин пытался взорвать храм Вознесения Господня в Рязани со всеми находящимися в нём людьми, в том числе членами Слоновской ОПГ, хоронившими своего главаря Николая Максимова. Однако неподалёку от церкви взрыватель сработал от пульта автомобильной сигнализации, и Маникин погиб. Его ноги оторвало и забросило на дерево. Заказчиком несостоявшегося массового убийства был глава враждебной «слоновским» группировки Виктор Айрапетов.

После сезона 1999 года команда прекратила существование. Место во втором дивизионе было отдано клубу «Агрокомплект», который до 5 октября 2000 года выступал также под названием «Спартак».

Известные игроки 
 Игорь Коняев — сыграл более 400 матчей.
 Сергей Недосекин — сыграл более 400 матчей, главный тренер в 1987—1998 годах.

Примечание

Ссылки 
 Статистика выступлений (совместно с ФК «Рязань») на klisf.info
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Рязани
Футбольные клубы России, прекратившие существование